

Архангельське — село, Денисовський район, Костанайська область
 Архангельське — село, Кизилжарський район, Північноказахстанська область

Архангельське — село, Гафурійський район, Башкортостан
 Архангельське — село, Домбаровський район, Оренбурзька область
 Архангельське — село, Ісетський район, Тюменська область
 Архангельське — селище, Красногорський міський округ, Московська область
 Архангельське — село, Красногорський район, Удмуртія
 Архангельське — село, Красночикойський район, Забайкальський край
 Архангельське — село, Славгородський округ, Алтайський край
 Архангельське — село, Хохольський район, Воронезька область
 Архангельське — село, Шабалінський район, Кіровська область
 «Архангельське» — музей-садиба поблизу міста Москва

Архангельське — смт, Херсонська область, Високопільський район
 Архангельське — село, Донецька область, Ясинуватський район
 Архангельське — село, Миколаївська область, Баштанський район

Див. також 
 Архангельськ
 Архангельська
 Архангельський